Hackettstown (New Jersey), aux Etats-Unis
 Hackettstown (Irlande)